Neunjähriger Krieg steht für:

 Früherer Neunjähriger Krieg (1051–1063)
 Neunjähriger Krieg (Irland) (1594–1603)
 Pfälzischer Erbfolgekrieg (1688–1697)